DTM 2013 var den fjortonde säsongen av det tyska standardvagnsmästerskapet Deutsche Tourenwagen Masters. Mike Rockenfeller vann förarmästerskapet och Audi Sport Team Phoenix vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Slutställningar

Förarmästerskapet 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 75% av racedistansen.

Teammästerskapet 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 75% av racedistansen.

Märkesmästerskapet

Referenser

Noter

Webbkällor

Säsonger 

2013 i Tyskland
DTM-säsonger
Motorsportevenemang 2013